Сезух (приток Луха) — река в Ивановской и Нижегородской областях России
 Сезух (Пестяковский район) — деревня в Пестяковском районе Ивановской области